Aenicteques chapmani  — вид мирмекофильных клещей из отряда Mesostigmata, единственный в составе монотипического рода Aenicteques (Aenictequidae). Эндемики Филиппины (Юго-Восточная Азия). Передние ноги гипертрофированные, вдвое длиннее всего тела. Хетотаксия голеней IV-й пары ног (2-2/1, 2/1-2) уникальна среди всех представителей подотряда Trigynaspida. Aenicteques chapmani обнаружен в ассоциации с кочевыми муравьями вида Aenictus martini (ныне это синоним таксона , Aenictinae). Вид назван в честь мирмеколога Дж. Чапмана (Dr. J. W. Chapman), внёсшего крупный вклад в исследование кочевых муравьёв Филиппин.

Примечания

Литература 
 Walter, David Evans. (2000). A jumping mesostigmatan mite, Saltiseius hunteri n. g., n. sp. (Acari: Mesostigmata: Trigynaspida: Saltiseiidae, n. fam.) from Australia. — Innternational Journal of Acarology. Volume 26, Issue 1, p. 25-31.(2000)

Ссылки 
  GBIF. Species: Aenicteques chapmani
 The Taxonomicon: Aenicteques

Mesostigmata
Животные, описанные в 1977 году
Паукообразные Азии
Эндемики Филиппин
Мирмекофилы
Таксоны животных, названные в честь людей
Монотипические роды паукообразных